Comitatul Meigs sau Meigs County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Meigs County, Ohio 
 Meigs County, Tennessee